Septentrion, une revue littéraire française fondée en 1927 à Lille par Jean-Louis Vallas ;
 Septentrion, une revue culturelle belge fondée en 1972 à Rekkem par Jozef Deleu ;
 , une revue littéraire et culturelle roumaine fondée en 1990 à Rădăuți.

Voir aussi